Китай  вперше виступив на іграх 1984 року і відтоді не пропустив жодної Паралімпіади.

Паралімпійські ігри у КНР
 Літні Паралімпійські ігри 2008

Медалі на літніх Паралімпійських іграх

Медалі на зимових Паралімпійських іграх

Примітки

 
Паралімпійських